Sonnac kan syfta på:
 Sonnac, Aveyron – en kommun i departementet Aveyron i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
 Sonnac, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike